4-й избирательный округ департамента Приморская Сена включает двадцать одну коммуну, входящих в округ Руан. Общая численность избирателей, включенных в списки для голосования в 2012 г. — 88 988 чел.

Действующим депутатом Национального собрания по 4-му округу является Гийом Башле (Guillaume Bachelay, Социалистическая партия).

Результаты выборов 

Выборы депутатов Национального собрания 2012 г.:

Выборы депутатов Национального собрания 2007 г.:

См. также 
 Департамент Приморская Сена
 Депутаты Национального собрания от департамента Приморская Сена

Ссылки 

Избирательные округа Франции